Río Ara puede hacer referencia a:

 Río Arakawa, en Japón;
 Río Ara, en España.
 Río Ara, en Irlanda.